«Memories: The '68 Comeback» — () — альбом американского музыканта Элвиса Пресли, на котором собраны концертные записи шоу 1968 года — Comeback Special. Альбом выпущен в октябре 1998 года под лейблом «RCA Records». Примечания на обложке диска написаны Колином Эскоттом. Альбом является новой версией саундтрека к телевизионному шоу Comeback Special, где музыкант исполнил свои старые хиты «Heartbreak Hotel», «Blue Suede Shoes», «All Shook Up», «Are You Lonesome Tonight?», а также новые композиции «Guitar Man», «Big Boss Man», «Memories» и множество других.

Альбом записан на студии «Western Recorders», Голливуд, Калифорния. Записи «живых» выступлений (подготовка к телешоу) сделаны на студиях телекомпании «NBC», город Бербанк, штат Калифорния 20-25 июня и 27 июня, 1968.

Список композиций

Участники записи 
 Элвис Пресли — акустическая гитара, электрогитара
 Билли Голденберг — дирижёр
 The Blossoms — бэк-вокалы
 Б. Д. Бейкер — бэк-вокал
 Салли Стивенс — бэк-вокал
 Боб Тебоу — бэк-вокал
 Джон Бахлер — бэк-вокал
 Скотти Мур — акустическая гитара, электрогитара
 Чарли Хадж — акустическая гитара
 Томми Тедеско — гитара
 Майк Диси — гитара
 Элвин Кейси — гитара
 Джозеф Гиббонс — гитара
 Неил Леванг — гитара
 Чарльз Бритз — гитара
 Томми Морган — гармоника
 Дон Ренди — фортепиано
 Ларри Кнехтел — клавишные, бас-гитара
 Чарльз Бергхофер — бас-гитара
 Хел Блейн — барабаны
 Гари Колемен — барабаны
 Ленс Легаут — тамбурин
 Фрэнк ДеВито — Бонго
 Джон Кур — ударные инструменты
 Эллиот Фрэнкс — ударные инструменты
 Доминик Фонтана — ударные инструменты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт «RCA Records»
 Веб-сайт о музыке Элвиса Пресли

Альбомы 1998 года
Альбомы Элвиса Пресли
Альбомы RCA Records